Fodor Antal (18-19. század) újságíró, történész
 Fodor Antal (1941–2020) táncos, koreográfus, balettigazgató
 Galántai Fodor Antal földbirtokos, gazdasági író